Novonikólskoie (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Novonikólskoie (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia
 Novonikólskoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia